Louis Boullogne (1609-1674), peintre français ;
 Louis de Boullogne (1657-1733), fils du précédent, peintre français.